Norrskatgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrskatgrynnan, Malax, Österbotten, 
 Norrskatgrynnan, Korsnäs, Österbotten,